La Tribune juive est une revue mensuelle juive originaire d’Alsace et qui paraissait avant la Seconde guerre mondiale. On peut en trouver quelques numéros dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF ; 
Tribune juive est une revue hebdomadaire puis mensuelle juive française fondée  à Strasbourg par le rabbin Jacquot Grunewald et issue du Bulletin de nos communautés et qui s’est aussi appelée pendant une période TJ Hebdo ; 
Tribune juive est une revue juive canadienne.